Клітор — жіночий статевий орган
  () — цар Азанії, одного з трьох Пеласгійських царств; син Азана, засновник однойменного міста

Топонім 
  — давньогрецьке місто в Аркадії, засноване царем Клітором. Зараз на його місці знаходиться село Клітор
  — село в муніципалітеті Калаврита
  — колишній муніципалітет в Аркадії

Див. також 
 Клітор-Мур — невелике місто в Англії, графство Камбрія
 Кліторійці
 Кліт (значення)